Mumm von Schwarzenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mumm von Schwarzenstein (1805–1880) deutscher Bankier
 Alfons Mumm von Schwarzenstein (1859–1924), deutscher Diplomat
 Alfred Mumm von Schwarzenstein, deutscher Bankier
 Bernd Mumm von Schwarzenstein  (1901–1981), deutscher Diplomat 
 Christa-Mette Mumm von Schwarzenstein (1917–2011), deutsche Politikerin (CDU)
 Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein (1818–1890), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Frankfurt am Main
 Herbert Mumm von Schwarzenstein (1898–1945), deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer